Une tonne-force ou tonne-poids (symbole : tf) est l'une des diverses unités de la force définie comme le poids d'une tonne en présence d'une gravité standard (). On parle également de tonne de poussée. La définition précise dépend de la définition de la tonne utilisée (tonne, long ton, short ton). C'est une ancienne unité de force, n'appartenant pas au Système international, qui relie les notions de masse et de poids.

Tonne-force 
Une tonne de poussée est égale au poids d'une tonne.
 {|
| rowspan="4" valign="top" width="120" |1 tonne-force
|= 
|-
|=  (kN)
|-
|≈  (lbf)
|-
|≈  (pdl)
|}

Articles connexes 
 Kilogramme-force
 Livre-force

Références 

Unité de force
Unité de mécanique
Unité non-SI